

Шейді-Гроув — переписна місцевість в окрузі Черокі, штат Оклахома
 Шейді-Гроув — переписна місцевість в окрузі Макінтош, штат Оклахома